Surudi Milli (Tadzjieks: Суруди Миллии Тоҷикистон; Nederlands:  Nationaal volkslied van Tadzjikistan) is het nationale volkslied van Tadzjikistan. Het lied is officieel aangenomen in 1991. De melodie is hetzelfde als die van de Tadzjiekse Socialistische Sovjetrepubliek.

Tekst 

Volkslied
Cultuur in Tadzjikistan